Villaflor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilaflor (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Villaflor (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Villaflor (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar